

Sigle 
 Consulente Tecnico d'Ufficio o Consulenza Tecnica d'Ufficio
 Counter Terrorist Unit – Unità Anti Terrorismo della serie televisiva 24

Codici 
 CTU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Chengdu-Shuangliu (Cina)
 ctu – codice ISO 639-3 della lingua ch'ol

Altro 
 CTU – targa automobilistica di Tuchola (Polonia)